Olivier Toublan est un voyageur et auteur suisse romand, né le  à Paris.

Biographie 
Olivier Toublan passe son enfance en Suisse, dans le canton du Valais.

Il obtient sa maturité au collège de l'Abbaye de Saint-Maurice, en , avant d'entamer des études à la faculté des hautes études commerciales de l'université de Lausanne et d'obtenir sa licence en .

Après une année sabbatique passée à explorer la Chine, il retourne à Lausanne et devient assistant des professeurs de comptabilité Bernard Apothéloz et Alfred Stettler. En , il passe sa thèse de doctorat en sciences de gestion : « La responsabilité sociétale des entreprises et les informations nécessaires à son exercice ».

La même année, Olivier Toublan devient journaliste, au quotidien financier suisse L'Agefi. En , il rejoint le mensuel économique Bilan, du groupe Edipresse, dont il devient rédacteur en chef adjoint en 2000, puis rédacteur en chef en . En , il quitte Bilan, pour devenir directeur éditorial d'Edipresse Asie, à Hong Kong.

En , à Hong Kong, il relance Couture et Menmode, deux magazines de mode, la série des Best Restaurants Guides, une collection de neuf guides gastronomiques asiatiques, et le mensuel économique Hong Kong Business. Il crée aussi les trimestriels Yachstyle (bateaux de luxe) et Revolution (version hong-kongaise et chinoise du magazine horloger), ainsi que les publications Tatler Timepieces (montres), Elite Homes (immobilier haut de gamme) et Sparkle (joaillerie).

En , il retourne en Suisse et rejoint la rédaction en chef de l'hebdomadaire romand l'Hebdo.

En , il prend la direction des rédactions de l'éditeur allemand Axel Springer Verlag en Suisse romande, et devient, entre autres, rédacteur en chef de PME Magazine et du mensuel Private Banking. Il développe également la rédaction du site internet aufeminin.ch. En 2010, toujours pour Axel Springer, il crée le magazine First, encarté dans sa version allemande avec les magazines Bilanz et Handelszeitung, et, pour sa version française, avec le mensuel PME Magazine. Il en confie ensuite rapidement la rédaction en chef au journaliste Pierre-André Schmitt.

En , il crée, avec Servais Micolot, le trimestriel Swiss Watch & Luxury Magazine, une publication en mandarin destinée aux touristes chinois visitant la Suisse.

En , avec Tristan Cerf, il crée et co-produit une émission TV hebdomadaire, "Entrepreneurs", sur la chaîne de télévision La Télé.

Olivier Toublan quitte définitivement son métier de journaliste début , pour écrire divers livres et voyager.

Publications 
En , il publie un premier livre relatant son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, « Encore un pas. Et un autre » .  Un peu plus de 3000 km de marche, de l’Allemagne jusqu’au bout de l’Espagne.

En  également, il publie son deuxième livre, qui relate son expérience de 18 mois à Hong Kong comme expatrié travaillant pour une grande entreprise suisse. Dans ce livre, «  La face cachée de Hong Kong », il tente d’expliquer comment fonctionne cette mégalopole électrisante, ses réalités sociales, comment vivent vraiment les habitants de ce territoire chinois très particulier.

Son troisième ouvrage est une biographie, «  Religieuse et chef d’entreprise » .  Il raconte la vie assez étonnante de Sœur Claire, responsable pendant 25 ans de la congrégation des sœurs de Saint-Augustin en Suisse.

En , il publie un autre récit de pèlerinage, jusqu’à Rome cette fois-ci. « Le chemin de Rome » est un carnet de route sur la Via Francigena, un très ancien chemin de pèlerinage un peu oublié aujourd’hui.

En  également, il publie son dernier ouvrage à ce jour, « Notre maison dans un sac à dos ». À travers sa propre expérience vécue, il explique dans ce guide pratique comment changer de vie et devenir voyageur quasi professionnel.

Notes et références

Liens externes 

Journaliste suisse
Étudiant de l'université de Lausanne
Personnalité valaisanne
Naissance en janvier 1967
Naissance à Paris